Coppa Svizzera 2020-2021 – torneo di calcio maschile
 Coppa Svizzera 2020-2021 – torneo di calcio femminile
 Coppa Svizzera 2020-2021 – torneo di pallacanestro maschile